Le qualificazioni per l'accesso al Gruppo Mondiale sono i principali spareggi nella Coppa Davis 2019. I dodici vincitori vengono ammessi al Gruppo Mondiale 2019.

Squadre partecipanti 

Teste di serie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non teste di serie

Brasile vs. Belgio

Uzbekistan vs. Serbia

Australia vs. Bosnia ed Erzegovina

India vs. Italia

Germania vs. Ungheria

Svizzera vs. Russia

Kazakistan vs. Portogallo

Repubblica Ceca vs. Paesi Bassi

Colombia vs. Svezia

Austria vs. Cile

Slovacchia vs. Canada

Cina vs. Giappone

Voci correlate
Coppa Davis 2019
Coppa Davis 2019 Gruppo Mondiale

Collegamenti esterni
 

Spareggi